Isabela Bretaňská (1411 – kol. 1444) byla dcerou Jana V. Bretaňského, a jeho manželky, Johany Francouzské. Isabela byla z rodu Dreux.

Rodina 
Isabelinými prarodiči z matčiny strany byli Karel VI. Francouzský a Isabela Bavorská. Prarodiči z otcovy strany byli Jan IV. Bretaňský a Jana Navarrská.

Isabela byla příbuzná se třemi anglickými královnami. Dvě její tety, Izabela z Valois (1389) a Kateřina z Valois (1401) byly anglickými královnami, a její babička Johana se po smrti Isabelina dědečka Jana IV. také stala královnou Anglie jako manželka Jindřicha IV.Isabelina teta Izabela byla manželkou Jindřichova předchůdce, Richarda II. Kateřina z Valois byla manželkou syna Jindřicha IV., Jindřicha V.

Manželství 
1. října 1430 se Isabela v Redonu provdala za Guye XIV. de Laval. Guy bojoval v mnoha bitvách během stoleté války po boku Johanky z Arku. Guy byl zasnoubený s Isabelinou mladší sestrou Markétou, jenže ta zemřela ještě před svatbou, a ta si Guy vzal Isabelu.

Měli spolu deset dětí:

 Anna de Laval (*/† 1434)
 Guy XV. de Laval
 Petr de Laval
 Jeanne de Laval

Isabela zemřela okolo roku 1444, a byla pohřbena v Nantes. Guy se po její smrti znovu oženil, s Françoise de Dinan.

Vývod z předků

Reference 

Dynastie Dreux
Narození v roce 1411
Úmrtí v roce 1444
Ženy